Demetrio hace referencia a varios artículos:

Personas
Demetrio Albertini, futbolista italiano.
Demetrio Aguilera Malta, escritor ecuatoriano.
Demetrio de Falero, perteneciente a la escuela peripatética de la Antigua Grecia.
Demetrio Fernández González, obispo de la Iglesia Católica.
Demetrio Sodi de la Tijera, político mexicano.
Demetrio de Tesalónica, santo cristiano.
Charles Hermann Demetrio, micólogo estadounidense.
 Demetrio (dibujante) (1886-1960), dibujante español.

Reyes
 Demetrio I de Bactriana, reinó entre los años 200 a.C. – 180 a.C.
 Demetrio I de Macedonia, más conocido como Demetrio Poliorcetes, rey de Macedonia (c 337 a.C. - 283 a.C.)
 Demetrio I Sóter, rey seléucida de Siria, reinó entre los años ca. 162 a.C. – 150 a.C.
 Demetrio I de Tesalónica, rey de Tesalónica, entre 1207 y 1224
 Demetrio II Nicátor, rey seléucida de Siria, reinó entre los años 146 a.C. – 125 a.C.

Música
 Anexo:Óperas tituladas "Demetrio"

Además